El topónimo Birdsall puede hacer referencia a:

 Birdsall, un pueblo en el estado de Nueva York (Estados Unidos).
 Birdsall, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Yorkshire del Norte (Inglaterra).